Барби може да се односи на:

 Барби, град у Немачкој
 Барби (Савоја), насеље у Француској
 Барби (филмови)